iOS 7 — седьмой крупный выпуск мобильной операционной системы iOS, разработанный Apple Inc. и являющийся преемником iOS 6. Об этом было объявлено на Всемирной конференции разработчиков компании 10 июня 2013 года, а выпуск состоялся 18 сентября того же года. На смену ей пришла iOS 8 17 сентября 2014 года.

iOS 7 представила полностью переработанный пользовательский интерфейс, дизайн которого был разработан командой под руководством бывшего старшего вице-президента Apple по дизайну Джонатана Айва. Новый внешний вид с более плоскими значками, новой функцией разблокировки слайдом и новой анимацией был описан Айвом как «глубокая и непреходящая красота в простоте». Новый дизайн был реализован во всей операционной системе, включая Центр уведомлений, который был обновлен тремя вкладками, предлагающими различные представления информации; уведомления видны на экране блокировки; переработанный голосовой помощник Siri с визуальными индикаторами; и Центр управления, предлагающий легкий доступ к наиболее часто используемым функциям. iOS 7 также представила AirDrop, технологию беспроводного обмена данными; CarPlay, интеграция с телефоном и автомобилем; и автоматические обновления приложений в App Store.

Восприятие iOS 7 было смешано-негативным. Новый язык дизайна подвергся сильной критике, при этом критики отметили реализацию изменений дизайна, а не фактические улучшения производительности, и привели такие примеры, как анимация, задерживающая доступ, отсутствие согласованности значков и скрытие кнопок, как отрицательные аспекты взаимодействия с пользователем. Добавление Центра управления, а также обновления Siri и многозадачности получили высокую оценку. Вскоре после выпуска появились сообщения о том, что новый дизайн вызывает тошноту, и эта тенденция объяснялась тем, что она была вызвана анимацией с эффектами, аналогичными автомобильной болезни.

Принятие пользователями iOS 7 было быстрым. Сообщалось, что его доля на рынке iOS достигла 35% через один день и была установлена ​​​​на 200 миллионов устройств в течение 5 дней, что, по словам Apple, было «самым быстрым обновлением программного обеспечения в истории».

Возможности 
iOS 7 была представлена 10 июня 2013 года, во время открытия WWDC 2013. Apple называет операционную систему «самым большим изменением iOS после выхода оригинального iPhone». Наиболее заметным изменением является кардинально переработанный интерфейс. В рекламном ролике, показанным во время основной презентации, Джонатан Айв описал обновление как «внесение порядка в запутанность», подчёркивая следующие особенности: изысканные тонкие шрифты, прозрачность, слои и новые значки, дизайн которых не повторяет реальные предметы, поскольку их назначение понятно интуитивно. Дизайн iOS 7 и OS X Mavericks (представленной в тот же день) содержат значительно меньше элементов скевоморфизма (таких как зелёный стол в Game Center, деревянная текстура в приложениях Киоск и iBooks и кожи в Календаре).

Во время презентации новой операционной системы старший вице-президент Apple Крейг Федериги подчеркнул 10 основных изменений:
Пункт управления
 Подобно Центру уведомлений, Пункт управления доступен с помощью жеста вверх в нижней части экрана и обеспечивает доступ к таким параметрам как авиарежим, яркость, управление мультимедиа, AirPlay, AirDrop и быстрый доступ к некоторым функциям: фонарик, часы, калькулятор и камера.
Многозадачность
 iOS 7 основана на вытесняющей многозадачности, введённой в iOS 4. Поддерживается фоновое обновление приложений.
Safari
 В Safari стало доступно поле «умного» поиска, впервые представленное в Safari 6 для OS X Mountain Lion. Другие изменения включают в себя родительский контроль, улучшенные обмен ссылками в Twitter и Список для чтения.
AirDrop
 С помощью функции AirDrop (впервые представлена в OS X Lion), доступной для iPhone 5, iPad (4-го поколения), iPad mini, и iPod touch 5-го поколения, можно обмениваться файлами (фотографиями, видео, карточками контактов и т. д.) с другими пользователями iOS-устройств.
Камера
 Новый интерфейс камеры позволяет переходить между четырьмя различными режимами: видео, фото, квадратные и панорамные фото. Также появилась возможность наложить на снимки один из девяти различных фильтров.
Фотографии
 Приложение «Фото» в iOS 7 использует информацию каждой фотографии, чтобы сортировать их по дате, месту и году съёмки, а также поддерживает загрузку видео в фотопоток (представлен в iOS 5).
Siri
 Интерфейс Siri также был изменён. Для каждого представленного языка появилась опция выбора между мужским и женским голосом. Улучшена интеграция с Твиттером, Википедией и поисковой системой Bing. Появилась возможность управлять системными настройками с помощью голосовых команд.
CarPlay
 «CarPlay» (ранее «iOS в Машине») использует Siri, интегрированную в отдельные модели автомобилей для управления навигацией, телефоном, музыкой и iMessage на экране автомобиля. Функция стала доступна вместе с iOS 7.1, релиз которой состоялся в марте 2014 года.
App Store
 Новые функции: поиск по возрастной группе, «Рядом со мной», а также реализовано автоматическое обновление приложений.
Музыка и iTunes Radio
Наряду с изменениями интерфейса, в приложение Музыка теперь встроен iTunes Radio (сервис потокового воспроизведения музыки, наподобие Spotify). В США служба стала доступна после выхода бета-версии iOS 7. Запуск в Великобритании и Европе ожидается позже.

Другие изменения, упомянутые, но не освещённые подробно в презентации, включают в себя FaceTime Audio, многостраничные папки, чёрный список контактов, а также новые возможности Find My iPhone, препятствующие использованию потерянного или украденного iPhone или iPad посторонними.

Хронология версий iOS 7 
 Представление iOS 7 beta на WWDC 2013 — 10 июня 2013 года. Новая версия отличается минималистичным дизайном, сообщил генеральный директор Apple Тим Кук. Над интерфейсом iOS 7 работали главный дизайнер Apple Джонатан Айв и вице-президент OS X Крейг Федериги под руководством маркетологов Apple. Айв — один из противников элементов дизайна, которые похожи на реальные предметы. Дизайн iOS 7 — более «плоский». Интерфейс и штатные программы iOS 7 были значительно переработаны.
7.0
 iOS 7.0 beta 1 (11A4372q) — версия только для iPhone и iPod touch.
 iOS 7.0 beta 2 (11A4400f) — версия, доступная как для iPhone и iPod touch, так и для iPad. Были исправлены ошибки и добавлено приложение «Диктофон».
 iOS 7.0 beta 3 (11A4414e) — версия, доступная для iPhone, iPod touch и iPad. Включает в себя мелкие изменения и улучшения интерфейса, а также исправления других ошибок.
 iOS 7.0 beta 4 (11A4435d) — версия, доступная для iPhone, iPod touch и iPad. Улучшена плавность анимации, а также добавлены мелкие изменения и исправления.
 iOS 7.0 beta 5 (11A4435a) — версия, доступная для iPhone, iPod touch, а также для iPad. Доработана анимация, улучшена скорость работы, исправлен баг со Skype.
 iOS 7.0 beta 6 (11A4449d) — версия, доступная для iPhone, iPod Touch, а также для iPad. Обновление призвано исправить баг с загрузкой и воспроизведением непредсказуемого контента после покупки в iTunes. (16 августа 2013)
 iOS 7 GM — финальная версия iOS 7 для разработчиков (10 сентября 2013)
 iOS 7.0 (11A465) — публичный релиз (18 сентября 2013)
 iOS 7.0.1 (11A470a) — версия доступна только для iPhone 5s и 5c. Исправлены многие незначительные ошибки операционной системы, а также устранён баг с взаимодействием функции Touch ID и iTunes Store. (18 сентября 2013)
 iOS 7.0.2 (11A501) — версия для всех поддерживаемых устройств. Исправлены ошибки, которые могли позволить посторонним обойти ввод кода на экране блокировки. Вновь представлена возможность ввода кода блокировки на греческой клавиатуре. (26 сентября 2013)
 iOS 7.0.3 (11B511) — версия для всех поддерживаемых устройств. Исправлены многие ошибки операционной системы. (22 октября 2013)
 iOS 7.0.4 (11B554A) — версия для всех поддерживаемых устройств. Исправления некоторых ошибок, включая проблему, которая приводила к сбоям вызовов FaceTime у некоторых пользователей. (14 ноября 2013)
 iOS 7.0.5 (11B601) — версия доступна только для iPhone 5s и 5c. Исправляет проблемы со связью в Китае на некоторых iPhone 5C и iPhone 5S. (29.01.2014)
 iOS 7.0.6 (build 11B651) — версия доступна для всех поддерживаемых устройств. Исправляет проблему, возникавшую при проверке SSL-подключения. (21.02.2014)
7.1
 iOS 7.1 beta 1 (build 11D5099e) — доступна для iPhone 4/4s/5/5s/5c, iPad 2/3/4/Air/Mini/Mini with Retina display, а также плееров iPod touch 5G. В обновлении исправлены ошибки предыдущих сборок и внесены изменения в работу ОС. (18 ноября 2013)
 iOS 7.1 beta 2 (build 11D5115d) — доступна для iPhone 4/4s/5/5s/5c, iPad 2/3/4/Air/Mini/Mini with Retina display, а также плееров iPod touch 5G. Текущее обновление исправляет ряд ошибок, в частности баг, связанный со сбросом установленных мелодий на значение по умолчанию.. (13 декабря 2013)
 iOS 7.1 beta 3 (build 11d5127c) — улучшение и исправление ошибок (7 января 2014)
 iOS 7.1 beta 4 (build 11D5134c) −улучшение и исправление ошибок (21 января−3 марта 2014)
 iOS 7.1 beta 5 (build 11D5145e) — добавлены новые голоса для Siri (Австралия, Китай, Япония и Англия); улучшение и исправление ошибок (4 февраля — 14 апреля)
 iOS 7.1 (build 11D167) — финальная версия (10 марта 2014)
 iOS 7.1.1 (build 11D201) — улучшено распознавание отпечатков пальцев Touch ID. Исправлена ошибка, которая могла влиять на чуткость клавиатуры. Исправлена ошибка, возникавшая во время использования клавиатур Bluetooth при включённом VoiceOver (22 апреля 2014).
 iOS 7.1.2 (build 11D257) — улучшена стабильность работы iBeacon, исчез глюк при передаче данных на «неродную» периферию вроде сканеров штрихкодов и исправлена работа «класса защиты данных во вложенных файлах Mail» (30 июня 2014).

iOS 7.1 
CarPlay:
 Все преимущества дизайна iOS теперь можно оценить в автомобиле.
 Просто подключите iPhone в автомобиле с поддержкой CarPlay.
 Добавлена поддержка программ «Телефон», «Музыка», «Карты», «Сообщения», а также аудиопрограмм сторонних разработчиков.
 Добавлена возможность управления CarPlay с помощью Siri, а также сенсорных экранов, ручек управления и кнопок в автомобилях.
Siri:
 Добавлена возможность вручную контролировать, когда Siri должна начинать слушать пользователя, посредством удерживания им кнопки «Домой», пока он говорит с Siri, и отпускания кнопки, когда он завершил говорить. Данный сценарий является альтернативой уже существующему варианту, при котором Siri предоставляется автоматически заметить, что пользователь завершил говорить.
 Представлено новое, более естественное звучание мужских и женских голосов на мандаринском наречии китайского, британском и австралийском английском, а также японском языках.
iTunes Radio:
 Представлено поле поиска, расположенное над «Подборкой станций», позволяющее без труда создать станцию на основе любимого артиста или песни.
 Представлена функция покупки альбомов касанием кнопки на экране «Исполняется».
 Представлена функция подписки на iTunes Match с устройств iPhone, iPad или iPod touch, чтобы слушать iTunes Radio без рекламы.
Календарь:
 Добавлена возможность отображения событий на экране просмотра месяца.
 Представлена функция автоматического добавления праздников отдельных стран, доступная для ряда стран мира.
Универсальный доступ:
 Параметр «Жирный шрифт» теперь распространяется на клавиатуру, калькулятор и ряд глифов значков.
 Параметр «Уменьшение движения» теперь распространяется на программы «Погода», «Сообщения», а также на многозначные анимации интерфейса.
 Добавлены параметры отображения форм кнопок, затемнения цветов в программах, а также понижения точки белого.
Прочее:
 Добавлена настройка автоматического включения HDR в программе «Камера» на iPhone 5s.
 Добавлена поддержка «Связки ключей iCloud» для нескольких стран.
 Представлена функция автоматической очистки уведомлений о вызовах FaceTime, когда вы отвечаете на звонок на другом устройстве.
 Исправлена ошибка, время от времени приводившая к отказу домашнего экрана.
 Улучшено распознавание отпечатков пальцев Touch ID.
 Повышена производительность iPhone 4.
 Исправлено отображение в Mail наклейки с количеством непрочитанных сообщений более 10 000.
 Реализованы дальнейшие улучшения интерфейса.

Поддерживаемые устройства 
iOS 7 поддерживается на следующих мобильных устройствах:

 iPhone
 iPhone 4
 iPhone 4s
 iPhone 5
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPad
 iPad 2
 iPad (3-го поколения)
 iPad (4-го поколения)
 iPad Air
 iPad mini
 iPad mini (2-го поколения)
 iPod touch
 iPod touch (5-го поколения, 16ГБ)
 iPod touch (5-го поколения, 32/64ГБ)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 iOS 7
 iOS 7 Released by Apple
 Обзор iOS 7
 В ядре iOS 7.1 Бета 4 закрыли уязвимость для Джейлбрейка

Version history